Hans Albrecht Bethe (1906–2005) – fizyk amerykański, noblista
 Albrecht Bethe (1872–1954) – niemiecki fizjolog
 (30828) Bethe – planetoida 
 Krzywa Bethe-Slatera – wykres fizyczny
 Teoria Alphera-Bethe-Gamowa – teoria kosmologiczna